Almeirim, municipalité située dans l'État du Pará ;

 Almeirim, municipalité située dans le district de Santarém ;
 Almeirim, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus.